Lazarev 
Michail Petrovič Lazarev
Vasilij Grigor'evič Lazarev
3660 Lazarev
Sergej Lazarev
Ivan Davydovič Lazarev
Lazarev – insediamento del Territorio di Chabarovsk